Dard (joc), projectil llarg i prim de petites dimensions consistent en una peça de forma aguda, un cos central i un conjunt de làmines per estabilitzar-ne el vol
 Dard o dardell, projectil petit, utilitzat per a jocs amb diana 
 Dard (arma), arma de tipus llancívol composta d'una asta que té a la seva extremitat una fulla esmolada o punxeguda
 Frédéric Dard (1921, Bourgoin-Jallieu, Isère, França - 2000, Bonnefontaine, Friburg, Suïssa), escriptor cèlebre per les aventures del comissari San-Antonio i el seu ajudant Bérurier